Численность населения Адыгеи по данным Росстата составляет  чел. (). Плотность населения —  чел./км2 (). Городское население —  % ().

Динамика численности

Демография 

Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат)

Национальный состав 

Национальный состав населения Адыгеи по данным переписей населения 1959, 1979, 1989, 2002, 2010 и 2021 гг.:

Расселение народов 

Адыгейцы (адыги, черкесы) проживают, в основном, в 45 аулах, а также в г. Майкопе, п. Энеме, п. Яблоновском и п. Тлюстенхабле. Наиболее компактно расселены в Тахтамукайском, Теучежском, Шовгеновском, Кошехабльском и Красногвардейском районах.

В 1998 году из автономного края Косово и Метохия согласно постановлению правительства «О неотложных мерах государственной поддержки переселения адыгов (черкесов) из Автономного края Косово (Союзная Республика Югославия) в Республику Адыгея» была репатриирована группа черкесов (42 семьи (около 200 чел.), расселённая в Майкопе и новом ауле Мафэхабле (Майкопский район).

Остальное население в сельской местности проживает в станицах, хуторах, селах и поселках.

Русские расселены по всей территории республики, компактно в Гиагинском и Майкопском районах, велика их численность в Красногвардейском, Тахтамукайском районах. К русским причисляют себя большинство потомков кубанских казаков.

Украинцы расселены дисперсно по всей Адыгее. В царской России при переписи учитывалось наречие (язык), а не национальность. В связи с этим большинство казачьего населения Кубани были учтены как носители малороссийского наречия и численно преобладали над носителями великорусского наречия. Впоследствии, когда при переписях населения стали учитывать национальность, большинство носителей балачки декларировали русскую национальность, в связи с чем число этнических украинцев в республике стало уступать количеству русских.

Татары компактно проживают в хуторе Кирове (Шовгеновский район), хуторах Политотделе и Отрадном (Кошехабльский район), ауле Афипсипе (Тахтамукайский район) и городе Майкопе.

Армяне расселены компактно в Майкопском районе (хутора Пролетарский, Цветочный, Северо-Восточные сады, Шаумян, посёлок Тульский, станица Кужорская) и городе Майкопе.

Курды: сёла Белое, Преображенское, Садовое, Еленовское, Красногвардейское, аул. Бжедугхабль (Красногвардейский район).

Греки: хутор Гавердовский (городской округ Майкоп).

Национальный состав населения по районам (2010 год):

Населённые пункты 
Населённые пункты с численностью населения более 5 тысяч человек

Общая карта 
Легенда карты (при наведении на метку отображается реальная численность населения):

Примечания 

Адыгея